Крис Джонсон ():
 Джонсон, Крис (1985) — американский баскетболист.
 Джонсон, Крис (1971) — канадский боксёр.
  — австралийский футболист.